Николай Иванович Бухарин:
 Бухарин, Николай Иванович (1888—1938) — российский революционер, большевик, советский партийный и государственный деятель.
 Бухарин, Николай Иванович (1945—2012) — советский и российский историк.